Ce terme désigne :
 le constructeur Vladimir Miassichtchev, fondateur du bureau d'études du même nom
 Miassichtchev, bureau d'études aéronautiques

Patronyme russe

de:Mjassischtschew